Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 20 марта по 6 апреля 2012 года в Херенвене (Нидерланды) и Нови-Саде (Сербия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2013 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборные Австралии и Исландии пришли из третьего дивизиона, сборные Великобритании и Республики Корея пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года. 
В группе А второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года

Главные судьи
  Питер Хакселл
  Александр Сергеев
  Томми Соестумоен
  Ван Чжаньон

Линейные судьи
  Луис Белен
  Рамон Стеркенс
  Фень Лей
  Ийкка Кийлунен
  Андреас Коверт
  Мартен ван дер Акер
  Симон Вюст

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2012 года

Главные судьи
  Ян Андерсен
  Роберт Халлин
  Гергей Кинчеш
  Юрай Конц

Линейные судьи
  Давор Богдан
  Тибор Фазекаш
  Александру Бутучел
  Клаус Хансен
  Артём Емельяненко
  Мартин Корба
  Сем Рамирес

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Золтан Токе
 Защитник:  Ким Гон-у
 Нападающий:  Даниэль Богдзюл

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Бруно Кегаль
  Росс Венус
  Ли Донгун
  Донатас Жуковас
  Рено де Хондт
 Чанад Окош

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Алексей Арно
 Защитник:  Илия Ужелач
 Нападающий:  Павел Кулаков

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Шон Тобин
  Чжан Чэн
  Хорхе Веа
  Павел Кулаков
  Андри Хельгасон
  Никола Кережович

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Нидерландах
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей